Апелляция — многозначный термин.

 Апелляция (от  — обращение) — обжалование решения суда.
 Суд апелляционной инстанции — судебная инстанция.
 Апелляция (от  — наименование по месту производства) — единица классификации качественного вина.
 Апелляция — роман Джона Гришэма.
 «Апелляция» — советский фильм 1987 года.